Christian Krohg (1852-1925), een Noors kunstschilder, illustrator, schrijver en journalist
Oda Krohg (1860-1935), een Noors schilderes, echtgenote van Christian Krohg
Per Krohg (1889-1965), een Noors kunstenaar, zoon van Christian en Oda Krohg

Zie ook 
Krog (doorverwijspagina)
Krogh (doorverwijspagina)